Кинки:
 Кинки (регион) — регион в Японии.
 Кинки (равнина) — равнина в Японии.
 Кинки, Фридман — писатель